Brügger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Brügger (1920–2001), Schweizer Arzt
 André Luiz Brügger de Mello Rodrigues (* 1981), brasilianischer Basketballspieler
 Andreas Brügger (1588–1653), Schweizer Offizier 
 Arnold Brügger (1888–1975), Schweizer Maler
 Chris Brügger (* 1966), Schweizer Unternehmer, Autor und Redner
 Christian Georg Brügger (1833–1899), Schweizer Botaniker und Geograph
 Christine Gilli-Brügger (* 1956), Schweizer Skilangläuferin
 Cyrill Brügger (* 1938), Schweizer Politiker (SP)
 Daniela Brügger (* 1974), deutsche Bodybuilderin
 Friedrich Brügger (1854–1930), Schweizer Korpskommandant
 Gerhard Brügger (* 1953), Schweizer Diplomat
 Heinrich Brügger (1895–1976), deutscher Mediziner
 Imke Brügger (* 1967), deutsche Schauspielerin
 Irene Brügger (auch Frölein Da Capo; * 1979), Schweizer Musikerin und Schauspielerin

 Katja Brügger (* 1959), deutsche Schauspielerin
 Mads Brügger (* 1972), dänischer Filmemacher
 Margret Brügger (1927–2020), deutsche Schriftstellerin 

 Monica Brügger (* 1932), Schweizer Architektin
 Simon Brügger (* 1975), Schweizer Segler

Siehe auch:
 Wilhelm Krampe (genannt Brügger; 1925–1986), deutscher Politiker
 Brugger, Familienname